Progress – album Juniora Reida
 Progress – solowy album Michaela Gilesa
 Progress – album zespołu Take That
 Progress – singel Urszuli
 Progress – rosyjski bezzałogowy transportowy statek kosmiczny
 Progress – rosyjska stacja antarktyczna
 Progress – jedna z realizacji relacyjnej bazy danych
 Progress 4GL – język programowania 4 generacji pracujący w środowisku bazy danych Progress
 Progress (lotnictwo) – producent silników dla przemysłu lotniczego

Miejscowości w USA:
 Progress – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
Gminy w USA:
 Progress (ang. Progress Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells